Øvelser på gulv for mænd under sommer-OL 2020 fandt sted i Olympic Gymnastic Centre den 1. august 2021.

Resultater

Gymnastik under sommer-OL 2020